Cherry (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Cherry (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Cherry (Yui), een nummer van de Japanse zanger YUI
 Cherry (automerk), een Amerikaans automerk
 Cherry (bedrijf), een Duits-Amerikaanse fabrikant van randapparatuur
 Cherry Duyns, een Nederlandse journalist
 Don Cherry, een Canadese ijshockeycoach
 Neneh Cherry, een Zweedse zangeres
 Eagle-Eye Cherry, een Zweedse zanger
 Cherry Wijdenbosch, een Nederlandse zangeres bekend onder de naam Cherry
 Cherry (film), een Amerikaanse film